Флаг муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 8 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6295.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в голубом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле с серебряной оконечностью справа вогнутой, слева выгнутой, поверх всего — три растущие от одного корня, один подле другого, стебля осоки переменных цветов».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Символ осоки олицетворяет одно из толкований топонима Плюсса от балтийского слова осока (балт. plysis — «осока»), а также природу. Значительные территории муниципального образования занимают болота. Три стебля, растущие от одного корня, символизируют единство населения муниципального образования.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. Напоминание о реке Плюссе, протекающей через территорию Гостицкого сельского поселения.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флора в геральдике